T’ao-hua Tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taohua Dao, ö, Zhejiang, 
 Juhua Dao, ö, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar